Termenul „Township” se poate referi la:

Township (în română district) se înțelege o zonă geografică de mici dimensiuni care este fie precis determinată ca dimensiuni, fie reprezintă o unitate locală de guvernare.
In Anglia este o unitate administrativă istorică, mai mică decât o parochie.

Township (Canada)
Township (Africa de Sud)
Township (Statele Unite ale Americii)